Therese von Sachsen ist der Name folgender Personen:
* 
 Therese von Sachsen-Hildburghausen (1792–1854), Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen und Königin von Bayern